Denike est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
, artiste contemporain américain
 (1903-1985), homme politique canadien en Saskatchewan

Toponyme

, village de la province du Centre

Voir aussi

Homonymie de patronyme